C8H12N4O5 – formula molecolare dell'azacitidina
C8H12N4O5 – formula molecolare della ribavirina

Formule molecolari